2-й сезон Вызова Дегранж-Коломбо — велошоссейного сезонного турнира 1949 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира претерпел изменения. Он пополнился многодневкой - её стал Тур Швейцарии, которых располагался между или после обоих гранд-туров. Таким образом турнир стал состоять из 10 гонок – по три Бельгии, Италии и Франции и одна в Швейцарии. Первую победу в истории турнира одержал представитель Швейцарии. Им стал Готтфрид Виленманн  на Туре Швейцарии.

Регламент турнира остался прежним. Он предусматривал начисление очков первым 25 гонщикам на каждой гонке (на гранд-турах очки удваивались). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие минимум в одной гонке проводимой в каждой из стран-организаторов (Бельгия, Италия и Франция), участие в Швейцарии было не обязательным. Национальный рейтинг рассчитывался как сумма пяти лучших результатов гонщиков от страны на каждой из гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга стал итальянец Фаусто Коппи, победивший на Джиро д’Италия и Тур де Франс. Второе и третье место разделили ещё двое итальянцев — Джино Бартали и Фьоренцо Маньи. Всего же в первой десятке оказалось семь представителей Италии.

Среди стран второй год подряд первенствовала Италия.

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Национальный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Результаты гонок на LesSports.info
 Результаты сезона на memoire-du-cyclisme.eu
 Результаты сезона на архивной странице ‘‘velo-club.net’’